A 2013-as nyári universiadén a torna férfi csapat összetett versenyszámát július 8-án rendezték. A Magyarországot képviselő Tálas Bence, Vecsernyés Dávid, Babos Ádám, Vlacsil Attila, Szabó Nándor összeállítású csapat a 13. helyen zárta a versenyt.

Eredmények

Jegyzetek 

CSF